ASW peut faire référence à :
 Anti-submarine warfare (en français, guerre anti-sousmarine) ;
  ;
 Amphibian Species of the World, le site web sur les amphibiens de l'American Museum of Natural History ;
 aSmallWorld ;
 Asynchronous Space Warp.